Варсоно́фий, или Варсано́фий ( от  Уаршенуфи — «добрый страж») — мужское имя.

Известные носители 
 Варсонофий Великий (ум. ок. 563) — христианский святой, монах, подвижник.
 Варсанофий — православный монах, проживавший в XV веке в Киеве. Один из первых известных паломников Руси на Святую землю.

 Варсонофий I (епископ Тверской) (ум. 1328/1329) — епископ Тверской.
 Варсонофий II (ок. 1495—1576) — епископ Тверской, святой Русской церкви в лике святителей, казанский чудотворец.

 Варсонофий Оптинский (в миру Павел Иванович Плиханков) (1845—1913) — Оптинский старец.
 Варсонофий Тверской — преподобный Русской православной церкви, игумен Сретенского монастыря в Тверской губернии.

 Варсонофий (Винниченко) (род. 1961) — епископ Новоазовский.
 Варсонофий (Вихвелин) (1863—1934) — епископ Никольский, викарий Вологодской епархии.
 Варсонофий (Гриневич) (1875—1958) — епископ Тверской.
 Варсонофий (Курганов) (1834 или 1836—1904) — епископ Русской православной церкви, епископ Глазовский, викарий Вятской епархии.
 Варсонофий (Лебедев, Валентин Мефодиевич) (1872—1912) — православный церковный и общественный деятель, миссионер, настоятель Казанского Спасо-Преображенского миссионерского монастыря.
 Варсонофий (Лебедев, Василий Павлович) (1871—1918) — епископ Кирилловский, викарий Новгородской епархии.
 Варсонофий (Лузин) (1884—1937) — епископ Приморский и Владивостокский.
 Варсонофий (Мамчич) (Варсонофий Слободской) (1875—1938) — местночтимый святой Украинской православной церкви (священномученик).
 Варсонофий (Охотин) (1830—1895) — епископ Русской православной церкви, епископ Симбирский и Сызранский.
 Варсонофий (Поминальный) (1876—1960) — схиигумен Русской православной церкви, куратор монашеского подполья в Орше (1923—1951).
 Варсонофий (Столяр) (род. 1972) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата), епископ Бородянский, викарий Киевской епархии.
 Варсонофий (Судаков) (род. 1955) — митрополит Саранский и Мордовский (1991—2014), Санкт-Петербургский и Ладожский (с 2014), управляющий делами Московской патриархии (с 2009).
 Варсонофий (Толстухин) (1887—1952) — архимандрит Русской православной церкви.
 Варсонофий (Хайбулин) (1937—2015) — священнослужитель Русской православной церкви, диссидент, политзаключённый.
 Варсонофий (Ходыкин) — епископ Смоленский в 1509—1514 годах.
 Варсонофий (Чертков) (ум. 1688) — митрополит Сарский и Подонский (Крутицкий).
 Варсонофий (Щеныков) (1694—1759) — архиепископ Архангелогородский и Холмогорский.

См. также 
Варсануфиты

Имена египетского происхождения

Русские мужские имена